Albert Wolff, scultore tedesco (1814-1892)
 Albert Wolff, compositore e direttore d'orchestra francese (1884-1970)
 Albert Wolff, schermidore francese (1906-1989)